Těžká hodina může označovat:

 Těžká hodina – název básně a básnické sbírky Jiřího Wolkera z roku 1922
 Těžká hodina (film) – tv film režiséra Pavla Háši z roku 1986 o závěru života Jiřího Wolkera
 Comeback – Těžká hodina – název 26. dílu 1. řady seriálu Comeback z roku 2009